20-річчя першого польоту в космос жінки-громадянки СРСР В. В. Терешкової — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 16 червня 1983 року. Монета присвячена 20-річчю першого польоту в космос жінки-громадянки СРСР Валентини Володимирівни Терешкової 6 червня 1963 року.

Історія 
Монета карбувалася на Ленінградському монетному дворі у рамках серії присвяченої великим особистостям, розпочату у 1983 році. У 1988 році було викарбувано спеціальну серію цього рубля для колекціонерів, на гурті таких монет було зроблено напис «1988 • Н», усі інші параметри були без змін.

Опис та характеристики монети

Аверс 
Зображення гербу СРСР. По центру напис-назва країни «СС/СР», проходить через герб. Знизу монети дата випуску: «1983», вище дати позначення номіналу: «1 РУБЛЬ».

Реверс 
Портрет В. В. Терешкової в шоломі космонавта на тлі зоряного неба і променів прожекторів, що зображують латинську цифру «ХХ». Знизу від портрета дата першого польоту жінки в космос: «16-19.VI.1963».

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється двічі і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: І. С. Крилков
 Скульптор: І. С. Комшилов

Вартість монети 

Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сьогоднішня вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України (станом на 2014 рік) становить приблизно 70-80 гривень, монети викарбувані з якістю пруф близько 120—150 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті Kladpoisk.ru 

Ювілейні монети СРСР